Идрис — арабское мужское имя.
 Идрис (ангел) — ангел в исламе.

Персоналии 
 Идрис — исламский пророк, отождествляется с библейским Енохом.
 Идрис Алаома — правитель государства Борну в 1580—1617 годах.
 Идрис ибн Абдуллах — основатель династии Идрисидов в Магрибе.
 Мухаммад Идрис ас-Сануси (1890—1983) — король Ливии в 1951—1969 годах.
 Идрис, Салим (род. 1957) — генерал сирийской армии, в ходе вооружённого конфликта в стране перешедший на сторону повстанцев.
 Идрис, Хаджи Мохаммад — афганский государственный деятель.
 Идрис, Хамза (род. 1972) — саудовский футболист.
 Идрис, Юсуф (1927—1991) — египетский писатель.

Литература 
 «Идрис» — поэма (стихотворная повесть) Кристофа Мартина Виланда.

См. также 
 
 
 

Арабские имена